Ла Инмакулада има више значења:

 Ла Инмакулада (Кечолак), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Инмакулада, Санта Исабел (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Инмакулада (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Инмакулада (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику